A Jackie lehetséges jelentései:

Filmművészet
 Jackie (1921), John Ford filmje
 Jackie (2012), Antoinette Beumer filmje
 Jackie (2016), Pablo Larraín filmje

Könnyűzene 
 Jackie (2015), Ciara albuma

Egyéb 
 Jackie, a Metro-Goldwyn-Mayer logójának oroszlánja